Лобановський Борис Борисович (1926—2002) — український мистецтвознавець.
 Лобановський Гліб Іванович (1934—2002) — український медик-дерматолог, доктор медичних наук, професор.
 Лобановський Валерій Васильович — радянський та український футболіст і тренер, майстер спорту СРСР, заслужений тренер СРСР та України. Герой України.

Прізвища